Бродхед има више значења:
 Бродхед (Висконсин)
 Бродхед (Кентаки)